Bari eller Bári kan avse:

 AS Bari – ett fotbollslag

Geografi

Angola 

 Bári – ett vattendrag

Etiopien 

 Bari (periodiskt vattendrag i Etiopien)

Indien 

 Bāri (ort)

Indonesien 

 Desa Bari, administrativ by

Italien 

 Bari (provins)
 Bari – stad
 Bari-Paleses flygplats – en internationell flygplats som betjänar staden Bari i Italien

Kina 

 Bari (socken)

Marocko 

 Barri (stamområde i Marocko)

Nordmakedonien 

 Bari (bergstopp)

Somalia 

 Bari (region)